Ischnochiton tsekosi är en blötdjursart som beskrevs av Koukouras och Karachle 2005. Ischnochiton tsekosi ingår i släktet Ischnochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
tsekosi